Mercedes-Benz 160 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz A 160 / A 160 CDI (gebaut 1997–2004), siehe Mercedes-Benz Baureihe 168
 Mercedes-Benz A 160 / A 160 CDI (gebaut 2004–2012), siehe Mercedes-Benz Baureihe 169
 Mercedes-Benz C 160 Kompressor Coupé / CLC 160 BlueEFFICIENCY (gebaut 2005–2006, 2009–2011), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz B 160 BLueEFFICIENCY (gebaut 2009–2011), siehe Mercedes-Benz T 245
 Mercedes-Benz B 160 / B 160 CDI (gebaut 2013–2018), siehe Mercedes-Benz W 242/W 246
 Mercedes-Benz A 160 / A 160 CDI / A 160 d (gebaut 2015–2018), siehe Mercedes-Benz W 176
 Mercedes-Benz C 160 (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz A 160 (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177